Världsmästerskapet i handboll för herrar 2009 spelades i Kroatien 16 januari-1 februari 2009. Tävlingen var det 21:a världsmästerskapet i handboll för herrar. Kroatien vann omröstningen av arrangörskapet mot Tjeckien, Grekland och Rumänien. Frankrike besegrade värdnationen Kroatien i finalen, och tog därmed sitt 3:e världsmästerskapsguld.

Spelorter

Kvalificerade lag 
  Kroatien (Värd)
  Tyskland (Världsmästare 2007)
  Danmark (Europamästare 2008)
  Frankrike (3:a Europa 2008)
  Sverige (5:a Europa 2008)
  Egypten (Afrikanska mästare 2008)
  Tunisien (2:a Afrika 2008)
  Algeriet (3:a Afrika 2008)
  Sydkorea (Asiatiska mästare 2008)
  Kuwait (2:a Asien 2008)  
  Saudiarabien (3:a Asien 2008)
  Brasilien (Pan-Amerikanska mästare 2008)
  Argentina (2:a Pan-Amerika 2008)
  Kuba (3:a Pan-Amerika 2008)
  Norge (Segrare kvalspel Europa)
  Polen (Segrare kvalspel Europa)
  Ungern (Segrare kvalspel Europa)
  Spanien (Segrare kvalspel Europa)
  Makedonien (Segrare kvalspel Europa)
  Slovakien (Segrare kvalspel Europa)
  Rumänien (Segrare kvalspel Europa)
  Ryssland (Segrare kvalspel Europa)
  Serbien (Segrare kvalspel Europa)
  Australien (Segrare kvalspel Oceanien)

Spelform 
 De 24 kvalificerade länderna delas inledningsvis in i fyra grupper, grundomgång. 
 De tre bästa lagen från varje grupp går vidare till mellanrundan där lagen från Grupp A och B bildar Grupp 1 medan lagen från Grupp C och D bildar Grupp 2. Resultaten mellan de kvalificerade lagen från grundomgången tas med in i mellanrundan.
 Lagen som inte kvalificerats sig för mellanrundan spelar enligt samma modell Presidents cup om placeringarna 13-24.  
 De två bästa lagen i mellanrundans grupper går vidare till semifinal medan lagen på tredje plats gör upp i match om 5:e plats.

Grundomgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Presidents cup

Grupp PC 1

Grupp PC 2

Mellanrundan

Grupp 1

Grupp 2

Placeringsmatcher

Match om 23:e plats

Match om 21:e plats

Match om 19:e plats

Match om 17:e plats

Match om 15:e plats

Match om 13:e plats

Match om 11:e plats

Match om 9:e plats

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Utmärkelser

Mest värdefulla spelare

All-Star Team

Externa länkar 
 Turneringens hemsida
 IHF:s hemsida

2009 i Kroatien
Handbollssäsongen 2008/2009
Internationella handbollstävlingar i Kroatien
Sportevenemang i Zagreb
2009
Sportevenemang i Split
Sport i Pula
Sport i Varaždin
Sport i Osijek
Sport i Poreč
Sport i Zadar
Zagreb under 2000-talet
Split under 2000-talet